

Pessoas
Bård Faust

Localidades

Bard (Loire)
Saint-Bard

Bard (Vale de Aosta)

Outros
Bard (o Hobbit)
Bard College
The Bard
Google Bard (Inteligência artificial do Google)

Desambiguação